Фамилија Еспиноза има више значења:

 Фамилија Еспиноза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза, Колонија Колорадо 3 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Еспиноза (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику